Lewe (geslacht), Nederlands adellijk jonkersgeslacht
 Lewe (Myanmar), plaats in Myanmar